

Geografia 
Sankt Johann (talvolta anche St. Johann) è un toponimo in lingua tedesca, equivalente a San Giovanni, e può riferirsi a varie località.

Austria

Comuni 
 Sankt Johann am Brückl – antico nome di Brückl, comune nel distretto di Sankt Veit an der Glan (Carinzia)
 Sankt Johann am Walde – comune nel distretto di Braunau am Inn (Alta Austria)
 Sankt Johann am Wimberg – comune nel distretto di Rohrbach (Alta Austria)
 Sankt Johann im Pongau – città nel distretto di Sankt Johann im Pongau (Salisburghese)
 Distretto di Sankt Johann im Pongau – distretto con capoluogo Sankt Johann im Pongau (Salisburghese)
 Sankt Johann im Saggautal – comune nel distretto di Leibnitz (Stiria)
 Sankt Johann im Walde – comune nel distretto di Lienz (Tirolo)
 Sankt Johann in der Haide – comune nel distretto di Hartberg-Fürstenfeld (Stiria)
 Sankt Johann in Tirol – comune nel distretto di Kitzbühel (Tirolo)
 Söding-Sankt Johann – comune nel distretto di Voitsberg (Stiria)

Ex comuni e frazioni 
 Sankt Johann – frazione di Grafenwörth, comune nel distretto di Tulln (Bassa Austria)
 Sankt Johann – frazione di Sankt Peter am Wimberg, comune nel distretto di Rohrbach (Alta Austria)
 Sankt Johann am Pressen – ex comune ora frazione di Hüttenberg, comune nel distretto di Sankt Veit an der Glan (Carinzia)
 Sankt Johann am Steinfeld – ex comune ora frazione di Ternitz, città nel distretto di Neunkirchen (Bassa Austria)
 Sankt Johann am Tauern – ex comune ora frazione di Pölstal, comune nel distretto di Murtal (Stiria)
 Sankt Johann bei Herberstein – ex comune ora frazione di Feistritz, comune nel distretto di Hartberg-Fürstenfeld (Stiria)
 Sankt Johann im Lavanttal – frazione di Wolfsberg, città nel distretto di Wolfsberg (Carinzia)
 Sankt Johann im Mauerthale – frazione di Rossatz-Arnsdorf, comune nel distretto di Krems-Land (Bassa Austria)
 Sankt Johann in Engstetten – frazione di Sankt Peter in der Au, comune nel distretto di Amstetten (Bassa Austria)
 Sankt Johann-Köppling – ex comune ora aggregato a Söding-Sankt Johann, comune nel distretto di Voitsberg (Stiria)
 Sankt Johann ob Hohenburg – frazione di Söding-Sankt Johann, comune nel distretto di Voitsberg (Stiria)

Germania

Comuni 
 Sankt Johann – comune nel distretto di Tubinga (Baden-Württemberg)
 Sankt Johann – comune nel circondario di Magonza-Bingen (Renania-Palatinato)
 Sankt Johann – comune nel circondario di Mayen-Coblenza (Renania-Palatinato)

Frazioni e quartieri 
 Sankt Johann – frazione di Kammlach, comune nel distretto della Svevia (Baviera)
 Sankt Johann – frazione di Rot an der Rot, comune nel distretto di Tubinga (Baden-Württemberg)
 Sankt Johann – quartiere di Saarbrücken, città nel circondario di Saarbrücken (Saarland)

Italia 
 Sankt Johann – nome tedesco di San Giovanni, frazione del comune di Valle Aurina nella provincia di Bolzano (Trentino-Alto Adige)

Repubblica Ceca 
 Sankt Johann – antico nome tedesco di Svatý Jan, frazione del comune di Květov nel distretto di Písek (Boemia Meridionale)
 Sankt Johann ob Skrejschow – antico nome tedesco di Svatý Jan, comune nel distretto di Příbram (Boemia Centrale)

Slovacchia 
 Sankt Johann an der March – antico nome tedesco di Moravský Svätý Ján, comune nel distretto di Senica (Trnava)
 Sankt Johann in der Liptau – antico nome tedesco di Liptovský Ján, comune nel distretto di Liptovský Mikuláš (Žilina)

Svizzera 
 Alt Sankt Johann – ex comune ora frazione di Wildhaus-Alt Sankt Johann, comune nel distretto del Toggenburgo (Canton San Gallo)
 Neu Sankt Johann – frazione di Nesslau, comune nel distretto del Toggenburgo (Canton San Gallo)
 Sankt Johann – quartiere della città di Basilea (Canton Basilea Città)
 Wildhaus-Alt Sankt Johann – comune nel distretto del Toggenburgo (Canton San Gallo)

Ungheria 
 Sankt Johann – antico nome tedesco di Jánossomorja, città nella provincia di Győr-Moson-Sopron (Transdanubio Occidentale)

Pagine correlate 
 Saint-Jean
 San Giovanni
 San Juan
 São João